VTM peut faire référence à :

 Veolia Transport du Marsan, est l'exploitant du réseau de transport en commun du Marsan agglomération ;
 Vlaamse Televisie Maatschappij (Société de Télévision Flamande) est une chaîne de télévision généraliste commerciale privée de la Communauté flamande de Belgique.